Massiyatou Latoundji Lauriano, une femme politique béninoise ;
 Wilfrid Lauriano do Rego (1960-), une personnalité franco-béninoise.

 Lauriano, une commune de la ville métropolitaine de Turin dans la région Piémont en Italie.